

Sigle 
 King Valley  – Valle dei Re
 Kliment Vorošilov  – carro armato sovietico
 Köchel Verzeichnis  – Catalogo Köchel delle opere di Wolfgang Amadeus Mozart

Codici 
 KV – codice vettore IATA di Kavminvodyavia
 kv – codice ISO 639-1 della lingua komi
 KV – codice ISO 3166-2:HU di Kaposvár (Ungheria)

Sport 
 KV – abbreviazione di Koninklijke Voetbalclub nella denominazione di squadre calcistiche belghe

Altro 
 kV – simbolo del chilovolt
 Kv – la misura del numero di giri al minuto per volt nei motori brushless
 KV – vecchia targa automobilistica di Karlovy Vary (Repubblica Ceca)